В состав Житомирской области Украины входят 12 городов.

Примечания 

Житомирская область